«Мзиури» (, букв. «солнечный») — советский и грузинский детский вокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1971 году на базе Тбилисского Дворца пионеров и школьников состоящий в основном из девочек. 
Существует по настоящее время, сменив, по крайней мере, девять поколений.

История 
Создателями ансамбля были музыкант Рафаэл Казарян, звукорежиссёр Зорик Григорян, Леонид Альперт и Гурам Джаиани. Исполнительницы не только пели, но и играли на музыкальных инструментах — гитаре, саксофоне, ударных и др.  Наиболее известен первый «золотой» состав 1970-х годов, из которого вышел ряд известных в Грузии и за её пределами артистов и музыкальных деятелей — Тамара Гвердцители, Майя Джабуа, Тамара Чохонелидзе, Эка Кахиани, Лия Хорбаладзе, Нико Надирашвили. Первый состав «Мзиури» включал 21 участницу. Среди других известных участниц «Мзиури» — певица и композитор Майя Джорджадзе (второй состав), известная джазовая певица (другой состав) Теона Контридзе, молодая певица Нуца Бузаладзе (другой состав) - победительница конкурса «Новая волна – 2014», и другие.
В 1973 году с участием первого состава ансамбля был снят одноименный художественный фильм-мюзикл.
В 1976 году ансамбль получил премию Ленинского комсомола,  тогда же был поставлен мюзикл «Наш друг — Буратино» (постановщик Александр Жеромский). В 1983 году «Мзиури» принял участие в телемосте СССР — США.
В настоящее время руководителем ансамбля является народный артист Грузии Гурам Джаиани, стоявший у истоков «Мзиури».

Наиболее известные участницы "золотого состава"

Ия Ахобадзе 
Родилась 17 сентября 1963 года. Училась в консерватории по классу фортепиано. В ансамбле играла на трубе.

Тамара Гвердцители 

Самая знаменитая солистка «Мзиури».  
Солировала в песнях:
«Весенний праздник» (автор музыки Гурам Бзванели,
автор слов — Морис Поцхишвили) 
«Грузия - страна солнца» (музыка Лии Яшвили, стихи Биеты Абшилава)
«Детям нужен мир»
(музыка Михаила Векуа, стихи Н. Коберидзе) 
«Песенка о капитане» (из фильма «Дети капитана Гранта», автор музыки Исаак Дунаевский,
автор слов — Василий Лебедев-Кумач). В мюзикле "Буратино" исполняла роль Пьеро.

Эка Годердзишвили 
Родилась 26 сентября 1963 года. Доктор исторических наук. Работает в американской школе преподавателем истории и профессор ТГУ.
Солировала в песнях:
«До-ре-ми»
«Почему? Откуда? Для чего?» (музыка Нодара Гигаури – стихи Мориса Поцхишвили)

Нино Датукишвили  
Родилась 25 января 1961 года. В Мзиури - инструменталистка (саламури). Окончила факультет журналистики ТГУ. В настоящее время - журналист и ведущая "Хазис-радио".

Кетино Деканозишвили 
Родилась 19 июня 1962 года. Училась в театральном институте. Звукорежиссер телевизионных программ. 
Солировала в песнях:
«Гаумарджос мзианетс» («Пионерский городок»)
«Едем к бабушке в деревню» (автор песни Инола Гургулия)
«Песенка Роберта» (из фильма «Дети капитана Гранта», автор музыки Исаак Дунаевский, автор слов — Василий Лебедев-Кумач).
«Комши, комши» (Л. Яшвили – Н. Чавчанидзе) 
«Радость Родине»

Майя Джабуа 
Родилась 8 мая 1962 года. Закончила факультет английского языка Тбилисского государственного университета. Певица. Работала солисткой оркестра Тбилисской филармонии. В настоящее время -  педагог вокальной студии Тбилисского Дворца Молодёжи. 
30 января 2016 года перед Тбилисским концертным залом на Аллее Славы открыли именную звезду Майи Джабуа.
Солировала в песнях:
«Весёлый ветер»
«Гаумарджос мзианетс»
«Легенда о Тбилиси» (музыка Нуну Габуния, слова А.Геловани, перевод с грузинского Б.Пургалина)
«Песня Мальвины» (автор музыки Алексей Рыбников,
автор слов — Юрий Энтин)
«Радость Родине»
«Тбилиси-Баку-Ереван» (автор музыки Отар Тевдорадзе,
автор слов — О.Левицкий)

Хатуна Дондуа 

Играла на соло-гитаре. Впоследствии стала журналисткой и диктором телевидения.
Солировала в песнях:
«Песенка про кита»
«Эрио»

Нино Думбадзе 
Родилась 18 апреля 1959 года. С 1980 года актриса Грузинского театра им. Котэ Марджанишвили. Киноактриса. Снималась в фильмах: "Что я люблю больше всего" (2009), "Сафанг" (1992), "Трудный старт" (1981).

Эка Кахиани 
Родилась 16 января 1964 года в Тбилиси. Актриса театра и кино, певица (выступает также как композитор - автор песен). Дочь народного артиста Грузии Имеды Кахиани. В 1981 году окончила Тбилисскую музыкальную школу (фортепиано), в 1988 году - факультет кино и драмы Тбилисского государственного театрального института. Снималась в художественных фильмах: "Только смерть приходит обязательно" (1992), "Простые пассивы" (1990), "Автопортрет" (1987).

Солировала в песнях:
«Антошка» (автор музыки Владимир Шаинский,
автор слов — Юрий Энтин)
«Калинка»
«Романс Черепахи Тортиллы» (автор музыки Алексей Рыбников,
автор слов — Юрий Энтин)

Нино Кобиашвили 
Родилась 29 сентября 1962 года. Самая первая участница ансамбля. В "Мзиури"- инструменталистка (ионика, клавишные, фортепиано). Закончила факультет русского языка ТГУ. Работает  ведущим учителем русского языка в школе № 128.

Марина Масхулия 
Родилась 6 апреля 1960 года. Закончила химико-технологический факультет Грузинского государственного политехнического института. В настоящее время - домохозяйка. Живёт в Тбилиси и в США.
В Мзиури - инструменталистка (бас-гитара).
Солировала в песнях:
«Толстый Карлсон» (оригинал — Jeff Christie «Yellow River», французская версия — Джо Дассен «L`Amerique», русский текст И. Резника ).

Кетино Пирцхалава 
Родилась 25 января 1964. Врач-физиолог, научный сотрудник Тбилисского института урологии. Увлекалась живописью - пробовала себя в разных жанрах. Ушла из жизни 14 января 2014 года после продолжительной болезни. Похоронена на Верийском кладбище рядом с мужем.
Солировала в песнях:
«Антошка»
«Калинка»
«Кважды-ква» (музыка Владлена Махлянкина, стихи Михаила Мревлишвили)
«Песня Лисы Алисы и Кота Базилио» (автор музыки Алексей Рыбников,
автор слов — Булат Окуджава)

Хатуна Сабашвили 
Родилась 22 августа 1963 года. Имя, данное при рождении - Медея Даниелова. Но в семье звали Хатуна (в те годы имя Хатуна было очень распространено), а Сабашвили - фамилия мамы. В Мзиури - инструменталистка (даира). Закончила факультет русского языка Тбилисского Государственного Университета. Работала в средней школе учительницей русского языка и литературы. Ушла из жизни 10 января 1996 после тяжёлой болезни. Похоронена на кладбище Мухатгверди. 
Солировала в песнях:
"Моди эртад вимгерот" (Давайте вместе петь) 
Исполняла роль Дуремара.

Нана Санеблидзе 
Родилась 25 марта 1963 года. Основные инструменты  - фортепиано, электроорган. Закончила факультет журналистики ТГУ. Журналист.

Майя Сирадзе 
Родилась 3 мая 1961 года. Основной инструмент - саксофон. Училась в музыкальном техникуме по классу фортепиано. Работает в детском саду педагогом музыки.

Тамрико Хорава 
Родилась 27 августа 1961 года. Солистка ансамбля, основные инструменты: мелодика и ударные. Имеет два высших образования: филологическое и актерское. Продолжительное время работала в Турции педагогом на актерском факультете. Переводчик (турецкий язык).

Солировала в песнях:
«Иавнана»(колыбельная)
«Котёнок» (Музыка — Миклош Олах, русский текст — Игорь Шаферан).
«Песня Лисы Алисы и Кота Базилио»
«Радость Родине» (музыка: Гурама Бзванели; текст: Мориса Поцхишвили)

Лия Хорбаладзе 
Родилась 24 февраля 1962 года. Закончила филологический факультет Тбилисского университета, второе образование получила в области киноискусства. Руководитель детского ансамбля "Бомбора". Автор слов песни "Крылья мечты" (муз. Л. Шаишмелашвили). В Мзиури - инструменталистка (ударные инструменты).
Солировала в песнях:
«Ленинградские мальчишки» (музыка — Исаак Шварц, слова — Вадим Коростылев).
«Песенка о капитане»

Елена Царцидзе 
Родилась 12 апреля 1962 года. В Мзиури - инструменталистка (скрипка). Закончила Санкт-Петербургскую консерваторию  по классу скрипки. Руководитель детского скрипичного ансамбля "Си-Ми" и женского скрипичного квартета. Играет в симфоническом оркестре им. Дж.Кахидзе.

Манана Цулая (Симонова) 
Родилась 27 февраля 1961 года. Училась в средней школе №43, в 1983 г. окончила физический факультет ТГУ, затем - аспирантуру Института электрохимии им. А. Н. Фрумкина АН СССР. Кандидат химических наук.  В настоящее время живёт в США, работает в Национальном институте биомедицинской визуализации и биоинженерии. В Мзиури - инструменталистка (ксилофон, вибрафон).
Манана, как и Нино Кобиашвили, является одной из самых первых участниц ансамбля.

Майя Чиквинидзе 
Родилась 6 ноября 1962. Инструменталистка (ритм-гитара). Окончила ТГУ, факультет восточных языков (арабский). Работает во Дворце молодежи (ведёт музыкальный кружок).

Тамрико Чохонелидзе 
Родилась 18 января 1964 года. Закончила Тбилисскую консерваторию. С 1981 года - солистка Тбилисской филармонии. Известная певица, педагог и музыковед.
15 декабря 2016 года перед Тбилисским концертным залом на Аллее Славы открыли именную звезду  Тамрико Чохонелидзе.

Солировала в песнях:
«Антошка»
«Калинка»
«Капитан»
«Куклы-неваляшки» (автор музыки Зара Левина,
автор слов — Зоя Петрова)  
«Песня о весёлом пастухе и его овечках» (из фильма "Звуки музыки"; композитор Р.Роджерс, автор слов - О.Хамерстайн) 
«Семёновна» (автор музыки Евгений Барыбин,
автор слов — Юрий Погорельский)

Награды 
 Премия Ленинского комсомола (1976)

Признание 
9 ноября 2010 года перед Тбилисским концертным залом на Аллее Славы открыли именную звезду ансамбля "Мзиури".

Литература 
 «Наш дорогой барабан» (беседовал с «Мзиури» В. Славкин, фото В. Прохорова) // Юность, 1972, № 12. С. 101—103
 В.Варжапетян. В ансамбле только девочки // Огонек 1974, № 25. С. 31-33.

Примечания

Ссылки 
 Livejournal.com: Моя жизнь-Мзиури. Совместный проект Ильдуса Габитова и Григория Асланова, администратора ВИА "Мзиури"
 Liveinternet.ru: ПЫТКА НЕСЧАСТНЫХ ГРУЗИНСКИХ ДЕТЕЙ В СССР... КУЛЬТУРОЙ!
 Вокально-инструментальные ансамбли СССР: ВИА "Мзиури". Год создания — 1971. Руководитель — Рафаэль Казарян
 Звезда "Мзиури": Михайлова Алла. №1(29) 2013, Советская Атлантида
 
 
 
 
  (Интервью на грузинском, но поют на русском).
 
 
 

Детские хоры
Музыкальные коллективы по алфавиту
Хоры СССР